Zewnętrzne Rubieże – w fabule Gwiezdnych wojen największy, najpóźniej skolonizowany i najodleglejszy od jądra region galaktyki, otaczający Środkowe Rubieże.

Opis 
Obszar ten był stosunkowo słabo zbadany i, ze względu na swoje oddalenie, słabo pilnowany przez galaktyczne rządy. Dzięki temu przyciągał on wielu przeciwników władzy, pielgrzymów i innych istot, co czyniło z niego najbardziej zróżnicowaną kulturowo część galaktyki. Oddalenie sprawiało też, że Zewnętrzne Rubieże były zaniedbane pod względem komunikacyjnym, a także dokonywano w nich wielu przestępstw, które uchodziły bezkarnie. Obojętność władz sprawiała, że mieszkańcy regionu musieli polegać na sobie.

Planety w tym obszarze były mocno zróżnicowane. Wiele z nich było słabo zaludnionych bądź zupełnie opustoszałych, inne były zwykłymi przystaniami dla przestępców, były tu jednak również rozwijające się kosmoporty i ekonomiczni potentaci, jak na przykład Eriadu.

Historia

Kolonizacja 
Pierwszymi skolonizowanymi terenami w tej części galaktyki, znanymi jeszcze przed powstaniem Republiki, były Hegemonia Tion oraz zamieszkiwany przez Jedi Ossus. W Zewnętrznych Rubieżach leżała również spora część Przestrzeni Huttów, dominująca w tamtych rejonach jeszcze przed odkryciem jej przez cywilizację Jądra. Wiele planet położonych w pobliżu Szlaku Koreliańskiego i Perlemiańskiego Szlaku Handlowego zostało skolonizowanych jeszcze w fazie eksploracji Wewnętrznych Rubieży. Handlarze korzystający z informacji zapożyczonych od badaczy z obcych cywilizacji niekiedy sami odkrywali nowe planety w tym regionie, co zaowocowało później licznymi przypadkami napotykania takich kolonii, z którymi wcześniej urwał się kontakt.

Szeroko zakrojone zasiedlanie tej części galaktyki rozpoczęło się jednak w latach 5500 - 3000 BBYThe Essential Atlas, kiedy zostało to umożliwione dzięki odkryciu nowych szlaków nadprzestrzennych. Koreliańska Trasa Handlowa, Droga Hydiańska i Rimmański Szlak Handlowy otworzyły południowy sektor Zewnętrznych Rubieży, lecz na północy ekspansja była hamowana przez najazdy Mandalorian, konflikty wywoływane przez Sithów oraz zamieszki w sektorze Kanz. Wkrótce jednak nowe trasy zaczęły powstawać również w przestrzeni pomiędzy Szlakiem Perlemiańskim oraz Drogą Hydiańską. Wpływy Huttów sprawiły, że w przeciwieństwie do pozostałych regionów, w tym obszarze światy Klina były zasiedlane w powolnym tempie.

Późniejsze konflikty 
W trakcie nowych wojen Sithów, a szczególnie po bitwie o Mizrę, Republika straciła kontrolę nad dużą częścią obszaru. Wojna wymusiła odcięcie szlaków nadprzestrzennych łączących tę część galaktyki z Jądrem, co uniemożliwiło szybką komunikację także w obrębie samych Rubieży. W trakcie walk Republika prowadziła akcje poborowe na tym obszarze, ze względu jednak na wyzyskiwanie tych planet przez Światy Jądra niewielu sympatyzowało tam z galaktycznym rządem, zaś zdesperowani mieszkańcy zaciągali się niekiedy do sił Bractwa Ciemności. Po zakończeniu wojny Reformacja Ruusańska sprawiła, że zadanie sprawowania pieczy nad bezpieczeństwem regionu przypadło poszczególnym układom, co przerastało możliwości finansowe niektórych z nich. Nastąpił okres zwiększonej dominacji Huttów, szerzyło się również piractwo, niewolnictwo i anarchia.

Aby ratować miejscową gospodarkę, w 124 BBY. Republika ogłosiła cały region strefą wolnego handlu. Co prawda posunięcie przyniosło pożądane skutki, lecz przyczyniło się też do rośnięcia w siłę Federacji Handlowej. Długofalowe reperkusje ponownego opodatkowania obszaru w 33 BBY doprowadziły do wybuchu wojen klonów. W trakcie konfliktu Republika prowadziła kampanię oblężeń twierdz Separatystów w Zewnętrznych Rubieżach, co wzmocniło pozycję rządu w tym rejonie. Korzystając z powstałej wtedy infrastruktury, Imperium zwalczało tam Rebeliantów, resztki Separatystów i zwykłych przestępców. Część nękanych przez bezprawie planet ucieszyła się z nowych rządów, lecz represje i gwałtowna eksploatacja odkrywanych światów zrodziła też rebelianckie sympatie, które były najsilniejsze właśnie w tej części galaktyki. Mimo to już na początku galaktycznej wojny domowej Palpatine wydał oświadczenie, jakoby rozprawiono się tam z wszelkim oporem.

Konflikt pomiędzy Imperium a Nową Republiką ponownie osłabił rządowe wpływy w tym obszarze, które zanikły niemal całkowicie w trakcie wojny z Yuuzhan Vongami. Druga galaktyczna wojna domowa podtrzymała ten stan rzeczy.

Słynne planety

Bibliografia 
 Ilustrowany przewodnik po planetach i księżycach Gwiezdnych wojen
 Ilustrowany wszechświat Gwiezdnych wojen
 The Jedi Path: A Manual for Students of the Force
 Message to Spacers 9 na stronie Wizards of the Coast 
 Message to Spacers 10 na stronie Wizards of the Coast 
 Salky hound w The HoloNet
 Wielki ilustrowany słownik: Wydanie specjalne
 Bal'demnic w Star Wars Databank 
 Elegos A'Kla w Star Wars Databank 
 Literatura podmiotu
 Rycerze Starej Republiki: Wektor 
 Darth Bane: Droga zagłady 
 Darth Bane: Dynastia zła 
 Mroczne widmo
 Komandosi Republiki: Prawdziwe barwy
 Komandosi Republiki: Rozkaz 66
 Zemsta Sithów
 Noce Coruscant I: Pogrom Jedi
 Noce Coruscant II: Aleja cieni
 Moc wyzwolona
 Świt Rebelii
 Hunger na stronie Wizards of the Coast 
 Empire at War
 Gwiazda Śmierci
 Empire at War: Forces of Corruption
 Wektor pierwszy
 Agenci chaosu II: Zmierzch Jedi
 Death, Dirt, and the Nerf Rancher's Daughter na stronie Wizards of the Coast 
 Arbra: Sanctuary in the Storm na stronie Wizards of the Coast 
 The Essential Atlas
 Essential Atlas Extra: The Knight Errant Gazetteer na stronie StarWars.com
 The Essential Atlas Online Companion na StarWars.com
 Hutt! Hutt! Hutt! na stronie Wizards of the Coast 

Astronomia w świecie Gwiezdnych wojen